Студничка — многозначный термин.

 Студничка (Studniczka) — польский посёлок.
 5552 Студничка (5552 Studnička) — астероид, открытый в 1982 году.

Фамилия 
 Студничка, Алоис (Alois Studnička; 1842—1927) — чешский теоретик искусства.
 Студничка, Йоханн (1884—1967) — австрийский футболист, нападающий.
 Студничка, Франтишек (František Studnička; 1836—1903) — чешский математик.
 Студничка, Франц (Franz Studniczka; 1860—1929) — немецкий историк искусства.